«Тото ищет квартиру» (вариант названия — «Тото в поисках дома») — итальянский кинофильм.

Сюжет 
Семья Ломаччио, в которой двое детей, со времён войны живёт в неработающей школе. Когда школа, наконец, должна открыться, перед главой семьи встаёт проблема поиска нового жилья. В процессе поисков семья попадает во множество забавных приключений, успевая пожить даже на кладбище и в Колизее…

В ролях 
 Тото — Бениамино Ломаччо
 Марио Кастеллани
 Пьетро Де Вико
 Альда Манчини
 Мариса Мерлини
 Фолько Лулли

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Стено, Марио Моничелли
 Оператор: Джузеппе Караччоло
 Композитор: Амедео Эскобар, Карло Рустикелли
 Сценарист: Сандро Континенца, Адженоре Инкроччи
 Продюсер: Антонио Мамбретти

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1949 года
Фильмы о Риме
Фильмы Стено
Фильмы Италии 1949 года